Ledbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ledbådan (väster om Lappören, Korsholm), Österbotten, 
 Ledbådan (öster om Lappören, Korsholm), Österbotten,

Se även
Lerbådan

Robotskapade Finlandförgreningar